Newell kan som auktorsförkortning betyda:

 Norman D. Newell
 Thomas Kenneth Newell

Robotskapade auktorsförkortningar